Борщевое — название населённых пунктов.

Россия 
 Борщевое — деревня в Ряжском районе Рязанской области.
 Борщевое — село в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Борщевое — село в Венёвском районе Тульской области.